Vajgatsj (eiland), een Russisch eiland in de Noordelijke IJszee
Vajgatsj (schip, 1909), een ijsbrekerstoomboot die actief was voor de Russische Keizerlijke Marine